Tiger Cup 1998 — 2-й розыгрыш чемпионата АСЕАН по футболу. Турнир проходил с 26 августа по 5 сентября в Ханое и Хошимине.

Скандал 
Турнир известен главным образом по скандальному матчу группового этапа Таиланд — Индонезия. Сингапур, неожиданно обошедший в борьбе за первое место группы B хозяина турнира сборную Вьетнама, казался лидировавшим в группе A индонезийцам и таиландцам более удобным соперником по полуфиналу. Поэтому в очном противостоянии последнего тура обе сборные не стремились победить, что выводило бы их на полуфинал против Вьетнама. Первый тайм закончился нулевой ничьей, затем команды дважды обменивались голами. Установившийся к концу матча счёт 2:2 оставлял на первом месте индонезийцев, и на последней минуте матче те развернули атаку в сторону своих ворот. Таиландцы попытались организовать оборону чужой штрафной площади, но оказались там в меньшинстве, из-за чего индонезийцы с помощью коротких передач сумели вывести на удар по своим пустым воротам , поразившего цель.

В полуфиналах Таиланд был разгромлен Вьетнамом, а Индонезия уступила Сингапуру, выигравшему в итоге чемпионат. ФИФА оштрафовала сборные Таиланда и Индонезии на 40 000 долларов каждую за несоблюдения спортивного духа, а Мурсаид Эффенди был пожизненно отстранён от участия в международных матчах.

Схема проведения 
Восемь сборных были поделены на две группы. В каждой группе команды играли друг с другом по одному матчу. За победу присуждалось три очка, за ничью — одно. Две лучшие сборные каждой группы выходили в полуфинал турнира.

Участники 
В турнире принимали участие 8 сборных:
  — организатор
  — действующий чемпион
 
 
 
 
 
 

Сборные Лаоса, Мьянмы, Сингапура и Филиппин попали на турнир через квалификацию, остальные четыре сборные напрямую, как полуфиналисты предыдущего чемпионата.

Стадионы 
Матчи турнира проходили на двух стадионах. Команды группы A играли на стадионе в Хошимине, а представители группы B в столице Вьетнама Ханое.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Итог

Бомбардиры 
4 мяча:
  Мьо Хлайнг Вин

3 мяча:

  Нгуен Хон Шон
  Миро Балдо Бенто
  Айи Сантосо

  Аунг Кхин
  Ахмед Латиф Камаруддин

  Ворравут Сримака
  Альфредо Расон Гонсалес

2 мяча:

  Ле Хюинь Дык
  Видодо Путро

  Бима Сакти
  Мохд Рафи Али

  Критсада Пиандит

1 мяч:

  Ван Ши Хынг
  Нгуен Ван Ши
  Чыонг Вьет Хоанг
  Устон Навави
  Юсуф Экодоно
  Курниаван Дви Юлианто

  Пхнпхатиани Кхладэтх
  Тианнэпхнэ Кэлакхнэ
  Вин Хтик
  Руди Хайрон Дайман
  Зулкарнаен Заинал
  Назри Насир

  Саси Кумар
  Чайчан Кневсен
  Киарунг Тхреягсанг
  Тхердсак Чайман
  Ковит Фойтхонг

1 автогол:
  Мурсаид Эффенди (в матче с командой Таиланда)
  Мин Аунг (в матче с командой Индонезии)
  Мин Тху (в матче с командой Индонезии)

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира на сайте федерации футбола АСЕАН

Футбол в Азии в 1998 году
Чемпионат АСЕАН по футболу
Август 1998 года
Сентябрь 1998 года
Международные соревнования по футболу во Вьетнаме
Международные спортивные соревнования во Вьетнаме
1990-е годы во Вьетнаме